Вита́лий Алекса́ндрович Ра́ков (25 октября 1909 — 10 апреля 1999, Москва) — советский инженер-железнодорожник, учёный, автор книг по истории локомотивостроения.

Биография 
Трудовую деятельность на железной дороге В. А. Раков начал в 1929 году в качестве помощника машиниста паровоза.

В 1931 году он окончил тяговый факультет Московского института инженеров транспорта.

С 1937 года работал на различных должностях в Народном комиссариате путей сообщения СССР (с 1946 года — Министерство путей сообщения СССР), где принимал активное участие в создании новых типов электровозов, разработке предложений, направленных на прекращение постройки паровозов и широкое внедрение электрической и тепловозной тяги на железных дорогах страны.

В. А. Раков — один из авторов методики тягово-энергетических испытаний электровозов, непосредственный участник испытаний первых магистральных электровозов на Сурамском перевале; один из разработчиков первого в СССР электровоза на два напряжения.

В последние годы работы уделял большое внимание вопросам высокоскоростного транспорта, являлся членом советско-американской рабочей группы по транспорту будущего.

В. А. Раков — автор свыше 60 печатных работ. По его книге «Пассажирский электровоз ЧС2» в течение долгих лет обучались машинисты и работники депо.

Похоронен на Даниловском кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный работник транспорта РСФСР
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Знак «Почётный железнодорожник»

Библиография

Ссылки 
 Биография В. А. Ракова.

Почётные железнодорожники
Заслуженные работники транспорта РСФСР
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Конструкторы локомотивов
Инженеры СССР
Похороненные на Даниловском кладбище